Беролина — позднелатинский эквивалент названия города Берлин.
 (422) Беролина — астероид главного пояса, который входит в состав семейства Флоры.
 Беролина-хаус — здание на площади Александерплац в Берлине, построенное в 1929—1932 годах по проекту архитектора Петера Беренса.